Bernbruch ist der Name folgender Orte:
 Bernbruch (Grimma), Ortsteil von Grimma im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Bernbruch (Kamenz), Ortschaft von Kamenz im Landkreis Bautzen, Sachsen
Siehe auch:
Beerenbruch